Thalestris är ett släkte av kräftdjur. Thalestris ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Thalestris